Колода — многозначное слово:
 Колода — специальное приспособление, опора (станок), на котором закрепляется ствол орудия с затвором.
 Колода — 1) короткий отрезок толстого бревна, а также изготовленные из него изделия — улей, корыто, гроб, притолока и т. д.; 2) в старину так называли упавшее дерево, а также в Смоленской губернии — брёвна 7—11 саженей длиной и 5 вершков толщиной, употреблявшиеся на постройку речных судов — стругов.
 Колода — простейший улей, сделанный из пустотелого отрезка бревна.
 Колода — древняя русская мера — упомянута в Летописце Переславля Суздальского в рассказе о пирах Владимира Великого. Летописец говорит, что на пиру «перцю выходила колода безо князя, а при князи 3 колоды на неделю, а колода 8 бочек». Величина этой бочки неизвестна; конечно, она не была хлебной мерой. Во Львове в XVI—XVII вв. была хлебная колода, но её величина также неизвестна. Если именно эта колода была равна восьми бочкам литовским, то в ней содержалось примерно 3 778 л.
 Колода — орудие наказания, аналогичное гусаку. Колода представляла собой четырёхугольник из брусьев, в котором для виновного имелись четыре отверстия: в средние вдевались его ноги, а в боковые — руки на одной линии с ногами.
 Колода — число, обозначавшее в древнерусской системе счёта сто миллионов (108) в «малом счёте» и десять воронов (десять квиндециллионов, 1049) в «великом счёте».
 Колода — комплект игральных карт.

Топоним 
 Колода — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.
 Колода — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Колода — озеро близ деревни Ичково в Архангельской области.
 Колода — река в Карелии, приток Водлы.

См. также 

 Колода, Вячеслав Геннадьевич (род. 1971) — советский, российский, казахстанский футболист.
 Колодка